Kameruner steht für:
 Staatsbürger der Republik Kamerun
 ein in Nordostdeutschland verbreitetes Gebäck, siehe Krapfen (Hefeteig)#Varianten
 Kamerunnuss, siehe Erdnuss
 Kurzform von Kamerunschaf
 eine Straße in Berlin-Wedding, siehe Kameruner Straße